Die Abkürzung ESTB steht für
 Ertrag-Steuer-Berater, eine juristische Fachzeitschrift
 EGNOS System Test Bed, der Vorläufer des European Geostationary Navigation Overlay Service

ESTB